Jelutong může být:

 obchodní název dřeva asijského druhu dyery Dyera costulata z čeledi toješťovité
 produkt z latexové šťávy Dyera costulata, sloužící k výrobě žvýkačky